The Man from Snowy River steht für:

 The Man from Snowy River (Lied), Ballade von Andrew Barton Paterson
 The Man From Snowy River (Film, 1920), australischer Film von Beaumont Smith und John K. Wells
 The Man From Snowy River, Originaltitel des australischen Films Snowy River (Film) von George Trumbull Miller (1982)
 The Man From Snowy River II (Return to Snowy River, deutscher Titel Der Ungezähmte), australischer Film von Geoff Burrowes
 The Man From Snowy River (Fernsehserie), australische Fernsehserie
 The Man From Snowy River: Arena Spectacular (Musical), australisches Musical
 The Man From Snowy River: Arena Spectacular (Film), australischer Film